Javier García (Mexicaans voetballer) (1958), Mexicaans voetballer
 Javier García (atleet) (1966), Spaans atleet gespecialiseerd in polsstokhoogspringen
 Javier García (schermer) (1976), Spaans schermer
 Javier García (Argentijns voetballer) (1987), Argentijns voetbaldoelman
 Javier García (roeier) (1992), Spaans roeier
 Javier García (Spaans voetballer), Spaans voetballer 
 Javier García (Venezolaans voetballer), Venezolaans voetballer 
 Javier García (veldloper), Spaans veldloper 
 Javier García (jiujitsuka), Spaans jiujitsuka